Динозавроморфы  — клада архозавров, объединяющая динозавров (включая птиц) и все базальные («примитивные») таксоны, более родственные динозаврам, чем птерозаврам и крокодилам.

Эволюционная история 
Ранее предполагалось, что динозавроморфы, не относящиеся к динозаврам, вымерли в то время, когда начался быстрый расцвет динозавров. Однако, найденные остатки примитивных динозавроморф вместе с остатками первых динозавров в отложениях триаса в штате Нью-Мексико дают основание полагать, что базальные динозавроморфы и динозавры сосуществовали. По-видимому, в триасе динозавры выдержали долгую конкуренцию с другими динозавроморфами, прежде чем победили и достигли расцвета в юрском периоде.

Также палеонтологи предполагали, что все предки динозавров и их ближайшие родственники из группы динозавроморфных рептилий в начале и середине триаса были хищниками и, преимущественно, двуногими. Но открытие силезаврид, таких как Silesaurus opolensis и Asilisaurus kongwe, показало, что экологическое разнообразие внутри группы орнитодир в триасе было значительно большим.

Классификация 
Кладу Dinosauromorpha выделил  в 1985 году, включив в её состав орнитозухид (ныне считаются псевдозухиями) и динозавров, в том числе птиц. В классификации Бентона динозавроморфы относятся к группе, которую он назвал Neoarchosauria (соответствует современному пониманию Archosauria). Бентон считал птерозавров базальными архозавроморфами; однако через год, в 1986 году, Жак Готье объединил их вместе с динозаврами в кладу орнитодир (Ornithodira). В несколько видоизменённым виде такая классификация принимается большинством современных палеонтологов: динозавроморф, как правило, рассматривают как сестринскую кладу Pterosauromorpha (птерозавры и родственники) в составе орнитодир, в свою очередь, включаемых в тотальную группу Avemetatarsalia, или Pan-Aves (птицы и все, кто ближе к ним, чем к крокодилам). 

По определению М. Эзкурры и соавторов (2020), таксон Dinosauromorpha соответствует  кладе, включающей  (Dinosauria), но не  (Pterosauria) и  (Pseudosuchia). Таким образом, к динозавроморфам относятся динозавры и все базальные (примитивные) таксоны, более близкие к динозаврам, чем к птерозаврам и крокодилам. 

В составе динозавроморф выделяется меньшая группа динозавриформ (Dinosauriformes), которую ввёл палеонтолог Фернандо Новас в 1992 году для объединения Lagosuchus, "Pseudolagosuchus" (синоним Lewisuchus) и динозавров (включая герреразаврид, которых он не считал представителями Eudinosauria — «настоящих динозавров»). Эзкурра и соавторы (2020) определили динозавриформ как  кладу, включающую  и . К числу динозавроморф, не относящихся к динозавриформам, часто причисляют семейство Lagerpetidae (=Lagerpetonidae). Тем не менее, авторы двух опубликованных в 2020 году исследований (Kammerer et al., 2020 и Ezcurra et al., 2020) пришли к выводу, что Lagerpetidae могут быть более родственны птерозаврам, чем динозаврам, и, следовательно, их следует относить к кладе Pterosauromorpha (птерозавры и родственники); если это действительно так, то все известные науке динозавроморфы попадают под определение динозавриформ.

А. Кау (2018) ввёл и определил таксон Dracohors для обозначения наиболее инклюзивной клады, включающей , но не . Силезавриды (Silesauridae), как правило, рассматриваются в качестве сестринского или, по крайней мере, очень близкого к динозаврам таксона, вместе с которыми они попадают под определение Dracohors. Тем не менее, ряд филогенетических исследований свидетельствует в пользу того, что таксоны, которые обычно относят к силезавридам, могут быть градой базальных птицетазовых динозавров.

М. К. Лангер и соавторы (2020) определяют таксон Dinosauria (динозавры) как наименьшую кладу, включающую  (Ornithischia),  (Theropoda) и  (Sauropodomorpha). Динозавров, как правило, подразделяют на птицетазовых (Ornithischia; различные вымершие растительноядные динозавры) и ящеротазовых (Saurischia; герреразавры, тероподы и завроподоморфы). Некоторые авторы придерживаются альтернативной классификации, выделяя в составе динозавров клады завроподоморф (Sauropodomorpha, либо Saurischia / Pachypodosauria, включая герреразавров) и орнитосцелид (Ornithoscelida; тероподы и птицетазовые). До наших дней дожили только представители тероподовых динозавров — птицы (Aves).

Филогения 
Кладограмма по филогенетическому анализу С. Несбитта и соавторов (2017), с названиями клад по работе А. Кау (2018):

Кладограмма по анализу М. Эзкурры и соавторов (2020):

Результаты анализа А. Кау (2018) можно отобразить следующей кладограммой (обратите внимание, что в данной топологии поддерживается дискуссионная «орнитосцелидная» гипотеза):

{|
|- style="vertical-align:top;"
|
Paleobiology Database
 Динозавроморфы (Dinosauromorpha)
 Роды incertae sedis
  (1 вид) — ихнород
 Семейство Lagerpetonidae (Lagerpetidae)
 Динозавриформы (Dinosauriformes)
  (nomen dubium, 1 вид)
  (1 вид)
  (1 вид)
 Семейство Силезавриды (Silesauridae)
 Динозавры (Dinosauria)
 Ящеротазовые (Saurichia)
 Птицетазовые (Ornithischia)
|
The Theropod Database
 Динозавроморфы (Dinosauromorpha) ( ≈ Dinosauriformes)
  (1 вид) [syn. ]
  (1 вид)
  (1 вид)
 Динозавры (Dinosauria)( ≈ Dracohors / Avipluma)
 Ящеротазовые (Saurichia)
 Птицетазовые (Ornithischia)
|}

См. также 
 Эупаркерия

Примечания

Литература

Ссылки 
 Филогения динозавроморф и других авеметатарзалий (GEOl 104)